Lawand ist der Name folgender Berge:

 Lawand (Sarntaler Alpen), 2255 m hoher Berg in Südtirol
 Lawand oder Laubwand, 2312 m hoher Berg an der Grenze zwischen Österreich und Deutschland

Siehe auch:
 Lavant